A 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (IMO 2004) Görögországban, Athénban rendezték 2004. július 9-étől 18-ig. Nyolcvanöt ország versenyzői vettek részt az olimpián. Magyarország két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett, összpontszámával pedig 7. lett az országok között.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat

A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Pelikán József, helyettes vezetője Dobos Sándor volt, és a csapattal tartott Kós Géza is. A tartalék Maga Péter volt.

Kapcsolódó szócikkek 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
A versenyzők egyéni sorrendje
Pelikán József beszámolója az olimpiáról

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák